Едвард Платт (; 14 лютого 1916, Стейтен-Айленд — 19 березня 1974, Санта-Моніка) — американський актор.
 Платт (округ, Вайомінґ), Платт (англ. Platte County) — округ (графство) у штаті Вайомінґ.
 Платт (острів), Платт (фр. Île Platte) — острів в Індійському океані, входить до Південної Коралової групи Зовнішніх Сейшельських островів.
 Норт-Платт (Небраска) () — місто, розташоване в окрузі Лінкольн (штат Небраска.
 Платт Люїс, Лю́іс (Лью́) Пла́тт (11 квітня 1941 — 8 вересня 2005) — виконавчий директор Hewlett-Packard у 1993-1999.
 Платт (округ, Міссурі), Округ Платт (англ. Platte County) — округ (графство) у штаті Міссурі, США.
 Платт (округ, Небраска), Округ Платт (англ. Platte County) — округ (графство) у штаті Небраска, США.
 Роберт Платт (благодійник), Платт (англ. Robert Platt, 11 листопада 1802(18021111), Стейлібридж, Чешир — 13 червня 1882) — британський підприємець та благодійник.
 Девід Платт, Девід Платт (англ. David Platt, нар. 10 червня 1966, Чеддертон) — англійський футболіст, півзахисник.